Михаил Ефимович Лишин (1892—1960) — русский советский актёр, режиссёр, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1935).

Биография 
Выпускник петербургской театральной школы А. П. Петровского (1912). Служил в Театре муз. драмы под рук. Лапицкого (Петербург; 1912—1915), Театре Синельникова
(1915-17) и др. С 1920 года играл в московских театрах: в Театре Корша, Театре им. Мейерхольда, Театре Революции (1922—1933), Камерном театре, Театре им. Пушкина, Театре для детей и др. В 1934—1936 годах — режиссёр и актер Первого художественного колхозного театра (г. Венев Тульской области); затем — в Театре под руководством Ю. А. Завадского в Ростове-на-Дону и др. C 1938 по 1941 год в Театре им. Вл. Маяковского.

В 1957 году снялся в эпизоде в фильме «Они встретились в пути».

Муж актрисы Е. А. Тяпкиной. Сын Глеб погиб на фронте.

Похоронен на Даниловском кладбище (8 уч.).

Роли 
 Фриц Штарк — «Канцлер и слесарь» А. В. Луначарского
 Иван Коромыслов — «Воздушный пирог» Б. С. Ромашова
 Гранатов — «Человек с портфелем» А. М. Файко
 Сорокин — «Павел Греков» Б. Войтехова и Л. С. Ленча
 Несчастливцев — «Лес» А. Н. Островского
 Растегин — «На берегу Невы» К. А. Тренева
 Пастор — «Привидения» Х. Ибсена
 «Дни нашей жизни» Л. Н. Андреева
 «У стен Ленинграда» В. В. Вишневского
 «Мещане» М. Горького
 «Уриэль Акоста» К. Гуцкова
 «Нора» Х. Ибсена
 «Стенька Разин» В. В. Каменского
 «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина
 «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина
 «Озеро Люль» А. М. Файко
 «Жизнь в цитадели» А. М. Якобсона

Примечания

Ссылки 
Михаил Лишин считался одним из самых интеллигентных артистов театра Завадского 

Похороненные на Даниловском кладбище